Outi (voornaam), Finse meisjesnaam
 Outi (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam